Ториньяна () — мыс и крайняя западная точка материковой Испании. Мыс расположен около города Мухиа в провинции Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.

Примечания 

География Галисии
Мысы Испании
Мысы Атлантического океана